Лас Помпитас има више значења:

 Лас Помпитас, Палетења (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Помпитас (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику